Ел Калварито има више значења:

 Ел Калварито (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Калварито (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику